Girolamo Mazzola ist der Name folgender Personen:

* Girolamo Mazzola Bedoli (um 1500–1569), italienischer Maler 
 Girolamo Francesco Maria Mazzola, eigentlicher Name von Parmigianino (1503–1540), italienischer Maler